Heteromorpha trifoliata är en flockblommig växtart som beskrevs av Christian Friedrich Frederik Ecklon och Carl Ludwig Philipp Zeyher. Heteromorpha trifoliata ingår i släktet Heteromorpha och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
trifoliata